Zona desmilitarizada
 Zakea Dolphin Mangoaela — escritor e folclorista sul-africano
 Ziff Davis Media
 DMZ (revista em quadrinhos), série em quadrinhos conhecida no Brasil como ZDM - Terra de Ninguém

Ver também 
 Acrônimo de três letras

Desambiguações de siglas